Абу́ Абдулла́х Мухаммад II ибн Мухаммад (), по прозвищу аль-Факих (; , Архона, Хаэн — , Гранада, Аль-Андалус) — второй эмир Гранады с 1273 по 1302 год.

Биография 
Мухаммед II родился в городе Архона андалусской провинции Хаэн в 1234 году. При правлении своего отца он служил у него в качестве визиря, а в 1273 году стал его преемником. При нём были продолжены архитектурные работы в Альгамбре.

Во время правления Мухаммеда II продолжилась гражданская война между его семьей и конкурирующим кланом, Ашкилула. В 1278 году Мухаммед II аль-Факих взял Малагу, которая находилась в руках клана Ашкилула и назначил на должность губернатора Малаги своего двоюродного брата и зятя, Абу Саида Фараджа. В результате взятия Малаги большинство представителей клана Ашкилула бежали в Марокко.

Мухаммед II аль-Факих умер 7 апреля 1302 года. Причиной смерти, скорее всего, является отравление.

Семья 
Мухаммед II был сыном и наследником Мухаммада I аль-Галиба. Он имел трёх сыновей: Фарадж, Мухаммад III аль-Махлу и Наср ибн Мухаммад. Дочь Мухаммада II, Фатима, была замужем за его двоюродным братом Абу Саидом Фараджем.

Примечания

Литература 
 Harvey, Leonard Patrick. Islamic Spain 1250 to 1500. University of Chicago Press, 1992.(Chapter 10 Muhammad II 1273—1302)
 The Alhambra From the Ninth Century to Yusuf I (1354). vol. 1. Saqi Books, 1997.

Ссылки 
 Мухаммад II Гранадский covadonga.narod.ru

Правители Европы XIII века
Отравленные